Waardeiland (landschap), het land tussen de Oude en de Nieuwe Rijn in Leiden
Waardeiland (wijk), een wijk in Leiden